Contea di Davidson o Davidson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Davidson (Carolina del Nord)
 Contea di Davidson (Tennessee)